Sere kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Sère, Gers, kommun i departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Sère-en-Lavedan, kommun i departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Sère-Lanso, kommun i departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien, 
 Sère-Rustaing, kommun i departementet Hautes-Pyrénées i regionen Occitanien,